Slovo trubka má více významů:

 Trubka – hudební nástroj (někdy také trouba či trúba)
 Piccolo trubka – hudební nástroj, menší varianta trubky
 Trubka (technika) – zařízení pro rozvod kapaliny či plynu (roura, potrubí, trubice)
Roura (Unix) – v informatice propojení vstupů a výstupů více příkazů na příkazovém řádku v unixovém shellu
 slovo trubka ve slangové češtině také vyjadřuje hanlivý výraz resp. nadávku (např. moula či trouba)
 Trubka (rybník u Písku) – rybník východně od Písku v okrese Písek

Související články
 Trubky - hra s tužkou a papírem
 Trubice – víc různých významů
 Roura – různé významy slova roura, které v informatice také označuje trubku
 Kolona – různé významy slova kolona, které v informatice také označuje trubku
 Fronta (programování) – v programování abstraktní datový typ typu FIFO (z anglického First In, First Out, česky První dovnitř, první ven)